Il singolare del torneo di tennis ATP Osaka 1994, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Pete Sampras che ha battuto in finale Lionel Roux 6-2,6-2.

Teste di serie 

 Pete Sampras (campione)
 Michael Chang (quarti di finale)
 Boris Becker (primo turno)
 Ivan Lendl (secondo turno)

 Andre Agassi (semifinali)
 Aaron Krickstein (quarti di finale)
 Brad Gilbert (secondo turno)
 Patrick McEnroe (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP Osaka 1994
ATP Tour 1994